Cymbeline ori Cymbaline este un nume propriu anglo-saxon, care se poate referi la:

Numele originar

Rege britanic 
 Cunobeline (decedat circa anul 40), rege britanic, al cărui nume în legenda sa devine Cymbeline

Folosire derivată a numelui

Dispozitiv militar 
 Cymbeline (radar), radar de localizare

Muzică 
 "Cymbaline", cântec din 1969, de pe albumul  Soundtrack from the Film More al formației Pink Floyd, 
 "Cymbeline", cântec de pe albumul The Visit al cântăreței Loreena McKennitt
 "Cymbeline", compoziție a lui Philip Glass pentru a fi folosită la acompanierea piesei lui William Shakespeare
 "Cymbeline", compoziție a lui Alexander von Zemlinsky cu scopul de a fi folosită la acompanierea piesei lui William Shakespeare
 Cymbaline, personaj din cei patru jucători de bridge din scurta operă de doar 9 minute,  A Hand of Bridge de Samuel Barber

Teatru 
 Cymbeline, piesă de William Shakespeare
 BBC Television Shakespeare - Season Six - Cymbaline (1983) directed by Elijah Moshinsky
 Cymbeline (film), o adaptare filmică din 2014 a piesei shakespeariene

Gastronomie  
 "Cimbalino", expresie portugheză pentru cafeaua espresso de Porto

Nume anglo-saxone
Nume proprii